

Малояз — річка в Челябінській області та Башкортостані, ліва притока Юрюзані
 Малояз — село, Ашинський район, Челябінська область
 Малояз — село, Салаватський район, Башкортостан

Див. також 
 Татарський Малояз